Cibo oder Cybo ist der Familienname folgender Personen:

 Alderano Cibo (1613–1700), italienischer Geistlicher, Kardinaldekan
 Angelo Cibo († 1404), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Aronne Cybo (1377–1457), italienischer Adliger und Politiker, Vizekönig von Neapel
 Bernardo Cybo Clavarezza († 1627), ligurischer Adliger und der 91. Doge der Republik Genua 
 Camillo Cibo (1681–1743), italienischer Geistlicher, Kardinal 

 Innocenzo Cibo (1491–1550), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Leonardo Cibo († 1404), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Lorenzo Cibo de’ Mari (1450/1451–1503), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Maria Teresa Cybo-Malaspina (1725–1790), Herzogin von Massa und Carrara
 Odoardo Cibo (1619–1705), italienischer Geistlicher, Titularerzbischof von Seleucia in Isauria

CIBO steht als Abkürzung für:
 Computerintegrierte Betriebsorganisation

CIBO